Беглово — топоним в России:
 Беглово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Беглово — деревня в Парфинском районе Новгородской области.
 Беглово — посёлок при станции в Парфинском районе Новгородской области;
 Беглово — станция Октябрьской железной дороги;
 Беглово — деревня в Чудовском районе Новгородской области.